Салчак — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители:
 Салчак, Галина Алексеевна (1949  — 2016 ) — российский государственный деталь, депутат Государственной Думы РФ второго созыва.
 Салчак, Иван Чамзоевич (1930 — 1994 ) — художник, график, член Союза художников СССР, заслуженный художник Тувинской АССР.
 Салчак, Антон Ондар-оолович (род. 1996 год) — российский спортсмен.
 Тока, Салчак Калбакхорекович (1901 год — 1973 год) — тувинский советский государственный деятель и писатель.

en:Salchak